Zelda kan syfta på:

 Zelda (namn) – ett kvinnonamn och personer med namnet

TV-spel
 The Legend of Zelda (spelserie) – tv-spelsserie från Nintendo
 Prinsessan Zelda – tv-spelsfigur i serien The Legend of Zelda

Övrig media
 Zelda (tecknad serie) – en tecknad serie (strippserie) av Lina Neidestam
 Zelda Spellman – en rollfigur i tv-serien Sabrina tonårshäxan
 Zelda (musikgrupp) – en japansk musikgrupp från 1980-1990-talet
 Zelda (film) – en tv-film från 1993 om F. Scott Fitzgerald
 Legenden om Zelda – amerikansk animerad tv-serie löst baserad på tv-spelsserien